Paint kan syfta på

Microsoft Paint – ett mycket enkelt rastergrafiskt ritprogram från Microsoft
Paint (hästras) – en hästras som utvecklats i USA